Larche ist die Bezeichnung mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

 Larche (Alpes-de-Haute-Provence), ehemalige Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Larche (Corrèze), Gemeinde im Département Corrèze
 Col de Larche, Passhöhe in den Südalpen im Département Alpes-de-Haute-Provence

Larche ist der Familienname folgender Personen:
 François-Raoul Larche (1860–1912), französischer Bildhauer

Siehe auch:
 Larché